Лиговка — многозначный термин:

 Лиговка — простонародное название Лиговского проспекта и прилегающих к нему кварталов в Санкт-Петербурге.
 Лиговка — село в Сахновщинском районе Харьковской области Украины.
 Лиговка — река, приток Ижоры.
 Лиговка — российский телесериал.